Жоао Соуза се може односити на:

 Жоао Соуза (португалски тенисер), португалски професионални тенисер 
 Жоао Соуза (бразилски тенисер), бразилски професионални тенисер